

Колфакс — місто, штат Каліфорнія
 Колфакс — місто, штат Індіана
 Колфакс — місто, штат Айова
 Колфакс — місто, штат Луїзіана
 Колфакс — місто, штат Північна Дакота
 Колфакс — місто, штат Вашингтон
 Колфакс — місто, штат Вісконсин
 Колфакс — селище, штат Іллінойс
 Колфакс — селище, штат Вісконсин